Олдфилд () — английская фамилия. Известные носители:

 Олдфилд, Брюс (род. 1950) — британский модельер.
 Олдфилд, Брайан (1945—2017) — американский легкоатлет, олимпиец.
 Олдфилд, Майк (род. 1953) — британский мультиинструменталист и композитор.
 Олдфилд, Салли (р. в 1947) — британская музыкант и композитор.
 Олдфилд, Энни (1683—1730) — английская актриса.